Brasil
 Canoas — município do Rio Grande do Sul.
 Rio Canoas — rio de Santa Catarina.
 Canoas Futebol Clube - clube de futebol da cidade de Canoas.
 Canoas - bairro da cidade de Mococa, São Paulo.
 Canoas de Punta Sal (distrito), no Peru

Ver também
Canoa - tipo de embarcação

Desambiguações de topônimos